Jones County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jones County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001102
 Jones County Courthouse and Confederate Monument at Ellisville, ID-Nr. 94001307
 Jones County Courthouse (Texas), ID-Nr. 03000330